Јуинг има више значења:
 Јуинг (Вирџинија)
 Јуинг (Њу Џерзи)
 Јуинг (Илиноис)
 Јуинг (Кентаки)
 Јуинг (Мисури)
 Јуинг (Небраска)